Dutli ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Dutli-Rutishauser (* 1903 als Maria Rutishauser; † 1995), Schweizer Schriftstellerin
 Ralph Dutli (* 1954), Schweizer Schriftsteller, Lyriker, Essayist, Romancier, Biograph und Übersetzer